Trevor Moore (né le  à Thousand Oaks dans l'État de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012 || Storm de Tri-City || USHL ||49 ||12 ||20 ||32 ||6 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2012-2013 || Storm de Tri-City || USHL ||62 ||20 ||43 ||63 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Université de Denver || NCHC ||42 ||14 ||18 ||32 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Université de Denver || NCHC ||39 ||22 ||22 ||44 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Université de Denver || NCHC ||40 ||11 ||33 ||44 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||57 ||13 ||20 ||33 ||18 ||11 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||68 ||12 ||21 ||33 ||22 ||20 ||6 ||11 ||17 ||4
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||46 ||23 ||16 ||39 ||22 ||10 ||5 ||3 ||8 ||2
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||25 ||2 ||6 ||8 ||2 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 2 ||1 || 1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 27 || 3 || 2 || 5 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Kings de Los Angeles || LNH || 15 || 3 || 2 || 5 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 56 || 10 || 13 || 23 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles || LNH || 81 || 17 || 31 || 48 || 20 || 7 || 2 || 3 || 5 || 16
|-

| 204 || 35 || 54 || 89 || 46 || 14 || 3 || 3 || 6 || 16

Au niveau international

| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 5|| 4|| 9|| 4|| +7|| align="left"|  Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

National Collegiate Hockey Conference 
2013-2014 : nommé dans l'équipe des recrues
2014-2015 : 
 nommé dans la  équipe américaine de la NCAA 
 nommé attaquant de l'année

Références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Thousand Oaks
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles